Paraíba
Paraibano (Maranhão) — município do estado do Maranhão, Brasil
Lyceu Paraibano — escola de João Pessoa, estado da Paraíba, Brasil

Desambiguações de gentílicos
Desambiguações de topônimos